KKP se može odnositi na:

 Programiranje za krajnjeg korisnika
 Kung Kao Po, kineske novine u Hongkongu